

Patronyme
 Alain Vanzo (1928-2002), était un ténor français.
 Dorino Vanzo (né en 1950), coureur cycliste italien.
 Floriano Vanzo (né en 1994), footballeur belge.
 Gregg Vanzo (né en 1961), est un animateur américain de télévision.

Homonymie
Homonymie de patronyme